Osoby o tym nazwisku:
 Henryk Ronek – polski ekonomista
 Hubert Ronek – polski twórca komiksów, rysownik i scenarzysta